Wöhlbier ist der Familienname folgender Personen:
 Herbert Wöhlbier (1902–1997), deutscher Bergbaukundler
 Werner Wöhlbier (1899–1984), deutscher Agrarwissenschaftler, Agrikulturchemiker und Hochschullehrer